Zestafoni (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
 Zestafoni (stad), de hoofdplaats van deze gemeente